Dobrogosty peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Dobrogosty, village de la voïvodie de Łódź
 Dobrogosty, village de la voïvodie de Mazovie